Pescarolo bezeichnet:

 Pescarolo Sport, das von Henri Pescarolo gegründete französische Motorsport-Team
 Pescarolo (Auto), ein belgischer Auto-Hersteller
 Pescarolo ed Uniti, eine italienische Gemeinde in der Provinz Cremona

Pescarolo ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Pescarolo (* 1942), französischer Automobilrennfahrer
 Juliano Pescarolo Martins, brasilianischer Fußballspieler
 Leo Pescarolo (1935–2006), italienischer Filmproduzent
 Natalino Pescarolo (1929–2015), italienischer Geistlicher, Bischof von Cuneo und Fossano